Le massacre d'octobre 2020 à Kumba est une tuerie en milieu scolaire survenue le 24 octobre 2020 à la Mother Francisca International Bilingual Academy à Kumba dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, perpétrée par des hommes armés pendant la crise anglophone au Cameroun.

Le , le tribunal militaire condamne 4 inculpés à la peine de mort.

Contexte 

Depuis fin 2017, l'armée camerounaise et des groupes séparatistes s'affrontent dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, des exactions ont lieu où les belligérants s'accusent mutuellement de crimes de guerre.

Déroulement 
Le samedi 24 octobre 2020, vers midi, les assaillants habillés en civils, armés de machettes et d'armes de guerre arrivent sur trois motos et font irruption dans une salle de classe où ils ouvrent le feu sur des élèves, tuant des élèves âgés de 12 à 14 ans et blessant grièvement d'autres avant de s'enfuir.

Un bilan de six élèves assassinés, cinq filles et un garçon, tous âgés entre neuf et douze ans ; (4 ou 8 morts selon d'autres sources) et treize blessés, soit dix filles et trois garçons, dont sept cas avérés préoccupants est annoncé.

Le complexe scolaire privé « Mother Francisca International Bilingual Academy », situé en pleine ville, n’a lancé ses activités qu’en début d’année scolaire 2020/2021.

Dans une tentative de fuite, certains élèves sont blessés en sautant du second étage du bâtiment. Des blessés sont conduits vers l'hôpital de district de la ville.

Victimes 
Nzakame Ramane, 10 ans ; Nguemene Princess, 11 ans ; Anagym Jennifer, 11 ans ; Ngwane Rey Mongue, 12 ans ; Victory Ngamenyi Camibon, 12 ans ; Scheygnia Cindi, 14 ans; Che Telma, 15 ans.

Responsabilité 
Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les autorités locales ont accusé les séparatistes, tandis que le gouvernement camerounais et les mouvements séparatistes se sont mutuellement accusés. Le gouvernement camerounais a déclaré qu'une dizaine de combattants séparatistes avaient perpétré le massacre. Le Conseil de gouvernement de l'Ambazonie a rapidement affirmé posséder des preuves de la responsabilité de l'armée camerounaise, tandis que le gouvernement intérimaire de l'Ambazonie a établi un parallèle avec le massacre de Ngarbuh. Le ministre camerounais de la Communication, René Sadi, a fermement nié l'implication de l'armée camerounaise.

Les séparatistes ont l'habitude d'attaquer les écoles, que certains d'entre eux considèrent comme des cibles légitimes parce que la langue française y est enseignée comme une matière obligatoire. Alors que des étudiants ont été enlevés et maltraités à de nombreuses reprises tout au long de la crise anglophone au Cameroun, et que plusieurs enseignants ont été tués, l'attaque de Kumba a été le premier massacre d'école à avoir lieu durant le conflit.

Réactions 

L'attaque a été condamnée par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et la Directrice générale de l'UNICEF, Henrietta H. Fore. Matthias Z. Naab, le coordinateur humanitaire au Cameroun, s'est déclaré . L'Organisation mondiale de la santé a offert des fournitures médicales aux hôpitaux de la région.

Le 28 octobre 2020, le président camerounais Paul Biya a déclaré que le 31 octobre serait une journée de deuil national, avec les drapeaux en berne toute la journée.

Le 29 octobre 2020, le Cameroun a déclaré que l'armée avait identifié et tué le commandant séparatiste responsable du massacre, un homme connu sous le nom de . Un mois plus tard, un assaillant présumé connu sous le nom de  a été arrêté par la police.

Presse 
La nouvelle est reprise par la presse camerounaise et internationale.

Le premier ministre a organisé une réunion d'urgence le 24 octobre 2020 sur la situation à Kumba.

Officielles 
Des leaders politiques, personnalités et artistes, réagissent face à ce massacre.

Maurice Kamto : .

Sisiku Julius Ayuk Tabe : .

Akere Muna : .

Ludovic Lado : .

Joseph Dion Ngute : .

Serge Espoir Matomba : .

Mbomo Ntimbane : .

Nourane Foster : .

Cabral Libiih :

Jugement 
Le Tribunal militaire de Buéa, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, a prononcé une condamnation à mort par fusillade sur la place publique à l'encontre de quatre personnes présentées comme des acteurs du massacre des élèves du collège Mother Francisca International Bilingual Academy de Kumba. Le Tribunal a rendu son verdict mardi 7 septembre 2021.

Les quatre présumés séparatistes ont été inculpés pour « terrorisme, hostilité à la patrie, sécession, insurrection, meurtre et possession illégale d’armes à feu ».

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Crise anglophone au Cameroun, Massacre de Ngarbuh, Mort de Samuel Wazizi

Kumba
Kumba
Kumba
2020 au Cameroun
Octobre 2020
Crise anglophone au Cameroun
Massacre de la crise anglophone au Cameroun
Région du Sud-Ouest (Cameroun)